McKinley este un nume de familie din arealul limbii engleze, care s-ar putea referi la mai multe noțiuni și locuri, incluzând:

Locuri din Wisconsin 
 McKinley, comitatul Comitatul Polk, statul , orașel (târg)
 McKinley (comunitate), comunitate neîncorporată din același comitat Polk
 McKinley, comitatul Taylor, statul Wisconsin, orașel (târg)

Vezi și 
 McKinley